K91 oder K 91 steht für:
 Panhard K 91, französischer Lastkraftwagen
 K91 (ICD-10-Code): „Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert“ 

K. 91 steht für:
 Sonate K. 91, Musikstück von Domenico Scarlatti

Abkürzung